Lista portów lotniczych w Beninie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 
 UN Location Codes: Benin
 Great Circle Mapper: Airports in Benin - IATA and ICAO codes, coordinates

 
Benin